Takeshi Katō (1929–2015) est un acteur japonais ;
 Takeshi Katō (1942-1982) est un gymnaste japonais.